Polak est un patronyme porté principalement par des familles d'origines ashkénazes, polonaises ou tchèques (Polák). Il existe également des variantes tel que Polac, Pollack ou encore Pollak.

Personnalités 

 Alfred Polak (1873 - 1955), écrivain, critique et traducteur Juif autrichien ;
 Anna Polak (1906-1943), gymnaste artistique juive néerlandaise ;
André et Jean Polak, architectes ;
 Anna Sophia Polak (1874-1943), féministe et écrivaine juive néerlandaise ;
Abraham Polak (1910-1970), historien israélien ;
 Marcin Teofil Polak (vers 1570-1639), peintre polonais ;
 Michel Polak (1885 - 1948), architecte suisse ;
 Vojtech Polak (1985 -    ), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Wim Polak (1924 - 1999), homme politique Juif néerlandais, maire d'Amsterdam et Secrétaire d'État ;
 Wojciech Polak (1964- ), prélat catholique polonais, archevêque de Gniezno et primat de Pölogne.
Polák
 Jan Polák (1981 -    ), footballeur tchèque ;
 Jindřich Polák (1925 - 2003), réalisateur tchèque ;
 Tomáš Polák (1974- ), joueur d'échecs tchèque ;

Voir aussi